Senkaku-Shotō, são um grupo de ilhas inabitadas controladas atualmente pelo Japão, mas também disputadas pela República Popular da China e pela República da China (Taiwan).
 Senkaku, personagem do anime e mangá Samurai X.

Desambiguação